CEE Expo — щорічна українська виставка електроніки, електротехніки, іграшок, електротранспорту.
 Центральна та Східна Європа () — регіон, що охоплює колишні країни Східного блоку.